Застінки (Вілейський район)
 Застінки (Молодечненський район)

Див. також 
 Застінок (значення)
 Застінок